«Иван Царевич и Серый Волк 5» — российский приключенческий анимационный фильм студии «Мельница» и кинокомпании СТВ. Пятый фильм франшизы «Иван Царевич и Серый Волк».

Мультфильм вышел в российский прокат 29 декабря 2022 года. А показ мультфильма состоялся 24 декабря 2022 года в Москве в кинотеатре «Каро 11 Октябрь». 

Фильм, в отличие от предшественника, получил более неоднозначный приём зрителей, которые раскритиковали сюжет и сценарий. На момент 19 января 2023 года «Иван Царевич и Серый Волк 5» заработал почти 500 миллионов рублей.

Сюжет 
Была у Ивана с Василисой не жизнь, а сказка буквально. И эту сказку они уже знали, а им захотелось отправиться туда… не-знаю-когда. Вот только из-за эффекта одной бабочки произошла волшебная перезагрузка. Теперь во всем Тридевятом царстве никто не помнит даже как Ивана звать. Включая саму Василису. А значит, чтобы снова добиться принцессы, Ивану с Серым Волком нужно перевернуть всю мультик-вселенную!

Роли озвучивали

Производство 
Информация о выходе проекта «Иван Царевич и Серый волк 5» на большие экраны появилась в СМИ весной 2022 года. На тот момент кинокомпанией СТВ не была озвучена конкретная дата выхода, только месяц — декабрь 2022 года. Осенью на Санкт-Петербургском Международном Контент Форуме кинопрокатная компания Вольга подтвердила эту информацию. Была объявлена дата выхода мультфильма — 29 декабря. Известно, что ранее прокатчиком фильма был SPPR.

Маркетинг 
Официальный тизер-трейлер фильма был опубликован в сети в конце октября 2022 года. Официальный трейлер фильма появился в интернете в начале декабря.

Примечания

Ссылки 

Мультфильмы на русском языке
Мультфильмы о волках
Мультфильмы о говорящих животных
Мультфильмы-сказки
Мультфильмы студии «Мельница»
Мультфильмы СТВ
Полнометражные мультфильмы России
Рисованные мультфильмы России 2022 года
Сиквелы мультфильмов
Анимационные фильмы по славянской мифологии

 Страница сериала в онлайн-кинотеатре Wink